

Geografia

Canada 
 Saint-Barthélemy – comune nella regione del Lanaudière (Québec)

Francia 
 Saint-Barthélemy –  isola delle Antille e collettività d'oltremare
 Saint-Barthélemy – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Barthélemy – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Saint-Barthélemy – comune nel dipartimento del Morbihan (Bretagna)
 Saint-Barthélemy – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Saint-Barthélemy – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Saint-Barthélemy – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Saint-Barthélemy – ex comune ora frazione di Octeville-sur-Mer, comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Barthélemy-d'Agenais – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Saint-Barthélemy-d'Anjou – comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Barthélemy-de-Bussière – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Barthélemy-de-Vals – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Barthélemy-Grozon, già Saint-Barthélemy-le-Pin – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Barthélemy-le-Meil – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Barthélemy-le-Plain – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Barthélemy-Lestra – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Vallone di Saint-Barthélemy – vallone nel comune di Nus (Valle d'Aosta)
 Saint-Barthélemy – torrente affluente della Dora Baltea (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Saint-Barthélemy, già Saint-Barthélemy-Bretigny – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)